Флере () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Флере () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Флере () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду